Péterhegy – városrész Budapest XI. kerületében
 Péterhegy (1887-ig Felsőpetróc, ma szlovénül Gornji Petrovci) – község illetve falu Szlovéniában, a Muravidéken

Hasonló nevűek

 Péter-hegy – 238 méter magas hegy Budapest III. kerülete és Üröm határán, valamint városrész Budapest III. kerületében